Hyperia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Pierre André Latreille 1825. Hyperia ingår i familjen Hyperiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Hyperia